Die 49. Rallye Katalonien war der 12 von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2013. Die Rallye bestand aus 15 Wertungsprüfungen und wurde zwischen dem 24. und dem 27. Oktober gefahren.

Berichte

1. Tag (Donnerstag, 24. Oktober) 
Nach dem Shakedown lag Dani Sordo mit dem Citroën DS3 WRC vor drei Volkswagen Polo R WRC (Latvala, Ogier und Mikkelsen) in Führung. Als eine der schwierigsten Rallyes galt die Rallye Catalunya im Kalender 2013. An den ersten Tagen ging es nur über Asphalt, dann wechselte der Untergrund auf Schotter.

2. Tag (Freitag, 25. Oktober) 
Am Freitagabend fanden drei Wertungsprüfungen bei Dunkelheit statt. Eine WP beinhaltete einen Kreisel, der jeweils einmal ganz umrundet werden musste. Sébastien Ogier war nach der ersten und zweiten Wertungsprüfung Gesamterster. Für die Volkswagen-Doppelführung, nach dem zweiten Tag, sorgte Jari-Matti Latvala. Dahinter folgten Sordo und Thierry Neuville mit rund sechs und neunzehn Sekunden Rückstand.

3. Tag (Samstag, 26. Oktober) 
Nach einem Reifenschaden von Ogier übernahm Latvala die Führung. Nach sechs Wertungsprüfungen lagen Latvala und Sordo zeitgleich auf dem ersten Platz. Zu diesem Zeitpunkt der Rallye waren Neuville, Hirvonen und Evgeny Novikov auf den Rängen drei bis fünf klassiert und Ogier auf Platz sechs mit 46,8 Sekunden Rückstand. In der achten Wertungsprüfung, die letzte des Tages, ging Sordo vom Gas damit Latvala vor dem Schlusstag an der Spitze lag. Dies hatte zur Folge, dass Latvala am Sonntag als Erster in die Wertungsprüfungen auf Schotter starten musste. Ogier hatte sich bis zum Ende des Tages bis auf den vierten Rang vorgearbeitet, sein Rückstand betrug 45,8 Sekunden auf den ersten Platz.

4. Tag (Sonntag, 27. Oktober) 
Ogier lag nach den Wertungsprüfungen am Sonntagmorgen nur noch 14,4 Sekunden hinter Teamkollege Latvala. Nach einem Unfall des Zweitplatzierten Sordo am Nachmittag, holte er keine Punkte mehr für die Herstellerwertung. Volkswagen konnte daher eine Rallye vor Weltmeisterschaftsende, nach dem Fahrertitel von Ogier, auch den Weltmeistertitel der Hersteller für sich entscheiden. Ogier gewann die Rallye in Spanien vor Latvala mit einem Minimalvorsprung von 1,5 Sekunden.

Meldeliste 

Nicht als WRC, WRC-2, WRC-3 oder WRC-Junior gemeldete Fahrzeuge wurden in dieser Liste nicht erfasst.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Weblinks 
Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Katalonien
2013